С'юзі С'ю (англ. Siouxsie Sioux; справжнє ім'я; Susan Janet Ballion; нар. 27 травня 1957, Лондон, Велика Британія) — британська рок-виконавиця, співачка, і автор пісень, вокалістка пост-панк-гурту Siouxsie and the Banshees, де вона здобула широку популярність як основна вокалістка гурту. Одна із найвпливовіших британських рок-виконавиць в стилях: пост-панк, готик-рок, new wave.

Біографія 
Сьюзен Джанет Балліон народилася 27 травня 1957, року в місті Лондон, Велика Британія, вона була самою молодшою дитиною із трьох у родині. Батьки Сьюзен познайомились в республіці Бельгійске Конго. Її мати працювала там секретаркою, перекладачем, батько працював техніком у медичній лабораторії, добував зміїну отруту. Батько Сьюзен страждав від алкогольної залежності.

В нетверезому стані він поводився грубо і непорядно — старша сестра Сьюзен у своїх розповідях згадувала, як він ламав віконні рами і бив посуд. Сьюзен ніколи не запрошувала своїх шкільних подруг додому, так як сама знала що застане п'яного батька у будинку, а у школі вона розповідала зовсім інші речі про свого батька. Сама Сьюзен в юності відвідувала одну місцеву гей-дискотеку, це також був вплив її сестри, яка працювала художником, спілкувалася з людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації. В цьому середовищі Сьюзен почувалася спокійніше, відгороджувала себе від п'яного грубіянства. В тверезому стані батько Сьюзен був інтелегентною людиною, проявляючи своє захоплення до читання книг, яке Сьюзен спадкувала від нього.

Коли Сьюзен було 14 її батько помер від алькогольного запою. Сама Сьюзен важко пережила цю смерть, захворіла на виразковий коліт, але їй вдалось подолати хворобу.

У юності Сьюзен була одинокою, на неї як на музиканта вплинули такі виконавці: Девід Бові, Roxy Music, T.Rex, Іггі Поп, The Stooges, Лу Рід. Свій образ Сьюзен виконувала начісом волосся в колючому стилі і червоною помадою на губах, створивши власний готичний стиль. Під впливом Патті Смітт вона стає Сьюзі С'ю. У 1976 році Сьюзен, разом з Стівеном Северином, створює гурт Siouxsie and the Banshees, який завоював широку популярність і в майбутньому здобув комерціну успішність.

Джерела 

Народились 1957
Народились 25 травня
Британські музиканти
Британські співачки
Британські продюсери
Уродженці Лондона